Canal – famiglia patrizia veneziana

Geografia
 Petit-Canal – comune francese situato nell'isola di Grande-Terre, in Guadalupa

Persone 
 Antonio Canal (1521-1577) – ammiraglio e politico italiano
 Antonio Canal (1567-1650) – politico italiano
 Bernardo Canal – patriota italiano
 Cristoforo Canal (1510-1562) – militare italiano
 Cristoforo Canal (1562-1602) – politico italiano
 David Canal – ex velocista spagnolo
 Esteban Canal – scacchista peruviano naturalizzato italiano
 Fabio Canal – pittore italiano
 Giambattista Canal – pittore italiano
 Giovanni Antonio Canal, noto come Canaletto – pittore e incisore italiano
 Martino Canal – scrittore italiano
 Mauro Canal – giocatore di calcio a 5 brasiliano naturalizzato italiano
 Pietro Canal – letterato, politico e presbitero italiano
 Vittore Canal – politico italiano
 Zaccaria Canal – un politico e diplomatico italiano

Altro
 Canal – stazione della metropolitana di Madrid

Pagine correlate
 Canale
 Canali